Последняя ночь

Фильмы
 «Последняя ночь» — советский фильм Михаила Капчинского 1933 года.
 «Последняя ночь» — советский фильм Юлия Райзмана 1936 года.
 «Последняя ночь» — канадский фильм Дона Маккелара 1998 года.
 «Последняя ночь» — российский фильм Арсения Гончукова 2015 года.

См. также 
 Последняя ночь Афин (пьеса)
 Последняя ночь детства
 Последняя ночь «Титаника»
 Последняя ночь Шахерезады